Häusler steht für:
 Häusler, alter Beruf
 Häusler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Häusler (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Häusler (Automobilhändler), Automobil-Händler in Bayern

Siehe auch:
 Haeusler
 Heusler
 Heussler
 Häußler
 Häuslern
 Häusleralm